Kivi ist der Familienname folgender Personen:

 Aita Kivi (* 1954), estnische Schriftstellerin
 Aleksis Kivi (1834–1872), finnischer Nationalschriftsteller
 Antero Kivi (1904–1981), finnischer Leichtathlet
 Eve Kivi (* 1938), estnische Schauspielerin
 Kalju Kivi (* 1951), estnischer Künstler und Animationsfilmer
 Maarja Kivi (* 1986), estnische Sängerin und Bassistin
 Signe Kivi (* 1957), estnische Künstlerin und Politikerin

Kivi bezeichnet:
 (4181) Kivi, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kivi Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kiwi

et:Kivi (perekonnanimi)
ru:Киви